National Labour Party har flera betydelser:

* National Labour Party (Indien) – ett politiskt parti i Indien
 National Labour Party (Irland) – ett politiskt parti i Irland under 1940-talet
 National Labour Party (Storbritannien) – ett politiskt parti i Storbritannien under 1930-talet